Мирумя́н () — армянская фамилия.

Известные носители:
 Мирумян, Виген Артюшевич (род. 1977) — армянский, а затем чешский шахматист, гроссмейстер.
 Мирумян, Карлен Артаваздович (1952—2022) — армянский историк философии, доктор философских наук.